Arquitetura SMS é uma arquitetura de computadores e também um Simulador para programação Assembly.

Características do sistema 

CPU de 8 bits
Memória Ram de 256 bytes
16 portas de entrada e saída
Simulação de periféricos, como softwares para o funcionamento de termômetros, semáforos, entre outros.

Ver também

Assembly

Referências 

Site da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores I da UFRGS
Caderno Universitário de Arquitetura e Organização de Computadores I - Universidade Luterana do Brasil

Ciência da computação
Tecnologia da informação